Тафцин (Thr-Lys-Pro-Arg) — регуляторный пептид, впервые был описан учеными Victor A. Najjar и Kenji Nishioka (США) в 1970 г. в качестве природного иммуномодулятора: он стимулировал фагоцитоз, регулируя различные функции нейтрофилов и макрофагов. Содержание его в крови составляет 250—300 мкг/л.

Действие 
Тафцин в организме человека синтезируется в селезёнке из тяжёлых цепей иммуноглобулина G. Являясь периферическим регулятором иммунитета, он активирует T-лимфоциты, стимулирует адаптивный иммунитет, хемотаксис и миграцию иммунокомпетентных клеток.

Кроме этого, было отмечено его участие в процессах гемопоэза в костном мозге, свёртывания крови, регенерации, канцерогенеза и фиброзировании тканей.

Тафцин реализует своё действие через специфические рецепторы расположенные на мембранах полиморфно-ядерных лейкоцитов (около 50 000 на 1 клетке), моноцитов (около 100 000 на 1 клетке), периферических макрофагов (около 72 000 на 1 клетке).

История 
Тафцин, являясь естественным иммуномодулятором, одновременно воздействует и на функциональную активность нервной системы.

Теоретическое обоснование этой активности выдвинули в 1980-е годы учёные под руководством академиков А. В. Вальдмана и И. П. Ашмарина (СССР), а дальнейшие исследования выявили влияние тафцина на поведенческую активность и эмоциональный статус животных и человека, установили его положительное действие на интеллектуальную активность мозга.

Применение 
Выяснилось, что тафцин повышает в организме компенсаторно-восстановительные процессы, обладает противотревожным действием, психостимулирующей и стресспротективной активностью, улучшает мыслительную деятельность. В стрессовой ситуации он не только способствует устранению эмоционально-негативного напряжения, но и способен восстанавливать адекватную мотивационную деятельность и активировать адаптивное поведение, направленное на достижение полезного результата.

В 1995 году в НИИ фармакологии РАН под руководством академика С. Б. Середенина было обнаружено еще одно свойство тафцина — способность снимать состояния страха и тревоги.

Некоторое время применение регуляторного пептида Тафцина в клинической практике как лекарства было ограничено его низкой стабильностью. Он разрушался протеазами биологических сред организма.

С целью преодоления этой проблемы академиком Н. Ф. Мясоедовым из Института молекулярной генетики РАН было предложено включать в структуру тафцина трипептид Pro-Gly-Pro. Этот синтезированный регуляторный пептид Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro получил название селанк и в настоящее время зарегистрирован в Российской Федерации для клинического применения в форме интраназальных капель (регистрационное удостоверение № ЛСР-003338/09). Несмотря на то, что в медицинской практике прежде всего используются транквилизирующие и антидепрессивные свойства препарата, он не потерял своей природной иммуномодулирующей активности.

Литература 
 Victor A. Najjar, Kenji Nishioka, ‘Tuftsin’: a Natural Phagocytosis Stimulating Peptide. Nature, vol. 228, 1970, p. 672—673.
 Banga, A.K., Therapeutic peptides and proteins: formulation, processing, and delivery systems. 3 ed. 2015, Boca Raton: CRC press. p. 396.
 Sewald, N., Jakubke, H.-D., Peptides from A to Z. A Concise Encyclopedia. 2008, Darmstadt: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. p. 400.
 Elks, J., Ganellin, C.R., Dictionary of Drugs: Chemical Data, Structures and Bibliographies, ed. J. Elks, Ganellin, C.R. 1990, Boston, MA: Springer US. p. 474.
 Перельмутер, В.М., Одинцов, Ю.Н., Климентьева, Т.К., Тафтсин-естественный иммуномодулятор. Возможная роль в опухолевой прогрессии. Сибирский онкологический журнал, 2004(4): p. 57-62.
 Valdman, A.V., Bondarenko, N.A., Kozlovskaya, M.M., Psychotropic Effect of Tuftsin, a Natural Phagocytosis-stimulating Peptide, and Some of its Analogs, in Drug Dependence and Emotional Behavior: Neurophysiological and Neurochemical Approaches, A.V. Valdman, Editor. 1986, Springer US: Boston, MA. p. 175—202.
 Kozlovskaya, M.M., Kozlovskii, I.I., Val’dman, E.A., Seredenin, S.B., Selank and Short Peptides of the Tuftsin Family in the Regulation of Adaptive Behavior in Stress. Neuroscience and Behavioral Physiology, 2003. 33(9): p. 853—860. DOI: 10.1023/A:1025988519919.
 Surkis, R., Rubinraut, S., Dagan, S., Tzehoval, E., Fridkin, M., Ben Yoseph, R., Catane, R., Polytuftsin: a potential precursor for slow release of the phagocytosis stimulating peptide tuftsin. Int J Biochem, 1990. 22(2): p. 193—195. DOI: 10.1016/0020-711x(90)90183-4.
 Florentin, I., Bruley-Rosset, M., Kiger, N., Imbach, J.L., Winternitz, F., Mathé, G., In vivo immunostimulation by tuftsin. Cancer Immunology, Immunotherapy, 1978. 5(3): p. 211—216. DOI: 10.1007/BF00199631.
 Siebert, A., Gensicka-Kowalewska, M., Cholewinski, G., Dzierzbicka, K., Tuftsin — Properties and Analogs. Current medicinal chemistry, 2017. 24(34): p. 3711-3727. DOI: 10.2174/0929867324666170725140826.
 Mezö, G., Kalászi, A., Reményi, J., Majer, Z., Hilbert, Á., Láng, O., Köhidai, L., Barna, K., Gaál, D., Hudecz, F., Synthesis, conformation, and immunoreactivity of new carrier molecules based on repeated
 Kozlovsky, I., Influence of long-term treatment with tuftsin analogue TP-7 on the anxiety-phobic states and body weight. Pharmacological reports, 2006. 58(562): p. 562—567.
 Ершов Ф. И., Алексеева Л. А., Мясоедов Н. Ф., Мезенцева М. В., Учакин П. Н., Учакина О. Н. Активность иммуномодулятора селанка при экспериментальной гриппозной инфекции //Вопросы вирусологии, 2009.-N 5.-С.19-24
 Ляпина Л. А., Пасторова Е. В., Оберган Т. Ю., Самонина Г. Е., Ашмарин И. П., Мясников Н. Ф. Сравнение противосвертывающих эффектов регуляторных пролинсодержащих олигопептидов. Специфичность действия глипролинов, семакса и селанка, возможность их практического применения// Изв. РАН, сер. Биологическая, 2006, № 2, с.193-203
 Козловская М. М., Козловский И. И., Вальдман Е. А., Середенин С. Б. Роль селанка и коротких пептидов, производных тафтсина, в регуляции адаптивного поведения животных в условиях стресса. // Рос. физиол. журн. им. И. М. Сеченова. 2002. 88(6). С. 751—761

Ссылки 
Справочник химика 21 Тафцин https://chem21.info/info/293695/

Примечания 

Пептиды